Paradrina flava är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1876. Paradrina flava ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
flava